Голос России:
 «Голос России» — бывшая государственная радиостанция
 Голос России (радиостанция)
 Голос России (газета, Германия) — ежедневная газета, издававшаяся в 1919—1922 в Берлине
 Голос России (газета, 1936) — газета, издававшаяся в 1936—1938 годах И. Л. Солоневичем в Софии (Болгария)
 Голос России (политическое движение) — движение Константина Титова